Por «calle de la Paz» o «calle Paz» pueden conocerse, entre otras, las siguientes vías:
la calle de la Paz de la ciudad española de Alcobendas;
la calle de la Paz de la ciudad española de Madrid;
la calle de la Paz de la ciudad española de Móstoles;
la calle de la Paz de la ciudad española de Valencia; y
la calle de la Paz de la ciudad española de Vitoria; y
la calle de la Paz de la ciudad española de Zaragoza.